DWB est le code qui peut désigner :
 .

DWB est un sigle qui peut désigner : 
 Deutscher Werkbund (en français : Union de l'œuvre allemande) ;
 Deutsches Wörterbuch (en français : dictionnaire allemand) ;
 Dictionary of Welsh Biography, un dictionnaire biographique des gallois ;
 Dietsche Warande en Belfort, une revue littéraire flamande ;

Code